Riccardo Alderuccio, calciatore della  nelle competizioni ufficiali delle stagioni 2002-2003 e 2003-2004
Riccardo Alderuccio, poeta italiano